Xi Capricorni pode se referir a:
Xi1 Capricorni
Xi2 Capricorni